Příjmení Polách nosí více významných osobností:

 Antonín Polách (* 1959) – český lékař a spisovatel historických románů
 Bohumír Polách (1899–1979) – český prozaik, textař a dramatik
 Jan Polách (hudební skladatel) (1915–1977) – český hudební skladatel a výtvarník
 Jan Polách (ředitel elektrárny) (1895–1941) – československý legionář, ředitel přerovské elektrárny a odbojář popravný nacisty
 Tomáš Polách (* 1977) – český fotbalový záložník

Podobné příjmení 
 Polák (příjmení)